Дискографія шведського поп-рок гурту «Roxette» складається з семи студійних альбомів, дев'яти збірок, тридцяти дев'яти синглів, восьми відео-альбомів, сорока двох відеокліпів та одного реміксового альбому.

Альбоми

Студійні альбоми 

Примітки:

1:В альбомі Tourism лише чотири живих записи.

Реміксові альбоми

Збірки

Сертифікації альбомів

Сингли

Сертифікації синглів

Відео-альбоми

Музичні відео

Примітки 

Roxette
Roxette